Filmusslor (Limidae) är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Filmusslor i ordningen Limoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Pteriomorpha, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limidae 37 arter.

Filmusslor är enda familjen i ordningen Limoida.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar